Бабарыкинский — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. Входит в состав Спасского сельского поселения.

География 
Расположен в юго-восточной части района, на берегу озера Лебяжье, у границы с Агаповским райном. Расстояние до районного центра, города Верхнеуральска, 50 км.

История 
Поселок основан на отводе казенной земли Магнитной станицы в 1860, назван в честь наказного атамана К. Н. Боборыкина. Первопоселенцами стали казаки Верхнекизильского редута.

В 1930 организован колхоз имени Ленина.

Население 

(в 1873 — 108, в 1896 — 210, в 1900 — 391, в 1926 — 678, в 1970 — 426, в 1983 — 455, в 1995 — 494)

Улицы 
Зеленая улица
Улица Механизаторов
Молодежная улица
Новая улица
Октябрьская улица
Прибрежная улица
Пролетарская улица
Российская улица
Советская улица
Совхозная улица
Улица Труда
Школьная улица

Инфраструктура 
 ФАП
 ШКОЛА
 Детский сад

Примечания 

Населённые пункты Верхнеуральского района